Die Abkürzung WPL oder Wpl steht für:

 Wertpapierleihe
 Bahnhof Prenzlau nach dem bahnamtlichen Betriebsstellenverzeichnis
 Powell Lake Water Aerodrome, ein Wasserflughafen im Powell Lake in der Nähe von Powell River in Kanada nach dem IATA-Flughafencode
 Powiat Płocki in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Wendeplatz im öffentlichen Personennahverkehr, siehe Wendeanlage (Straße)
 FA Women’s Premier League, die dritt- und vierthöchste Ligastufe im englischen Frauenfußball
 Women Political Leaders Global Forum („Globales Forum führender Politikerinnen“)
 Windows Media Playlists, ein Dateiformat für Wiedergabelisten des Microsoft Windows Media Players, siehe WPL (Dateiformat)
 Woodside Petroleum Limited nach dem S&P/ASX 50
 Wertpapierlinie, Bestandteil des Capital Asset Pricing Model

WPL